Фрута-дель-Норте — месторождение золота в Эквадоре, открытое в 2006 году. В конце 2014 года канадская компания «Lundin Gold» приобрела актив за 240 миллионов долларов США. После приобретения актива «Lundin Gold» завершила технико-экономическое обоснование, подписала все основные соглашения с правительством Эквадора, предусматривающие фискальный и регулирующий режим и экономическую стабильность, а затем профинансировала и построила рудник и инфраструктуру вовремя и в установленные сроки в течение пяти лет. Первая добыча золота была достигнута в ноябре 2019 года, а коммерческое производство было достигнуто в феврале 2020 года.

Вероятные запасы 5,02 млн унций золота при среднем содержании 8,74 г на тонну. Планируемая продолжительность эксплуатации месторождения примерно 14 лет.

Месторождение является частью медного пояса Корриенте, расположенного в эквадорской провинции Самора-Чинчипе.

В 2006 году геолог Кит Баррон и его компания Aurelian обнаружили крупное месторождение во Фрута-дель-Норте, запасы которого оцениваются от 6,8 до 10 миллионов унций золота и от 9,1 до 14 миллионов унций серебра. После изменений в эквадорских законах о добыче полезных ископаемых, которые ограничивали иностранное владение горнодобывающими проектами, канадская компания Kinross Gold приобрела Aurelian Resources в 2009 году и взяла на себя проект. Несмотря на потенциал проекта и всего за несколько дней до принятия Конгрессом нового закона о добыче полезных ископаемых в 2013 году, Кинросс покинул Эквадор после спора о непредвиденных налогах, сообщив об убытках в размере 720 миллионов долларов. В 2014 году Кинросс продал всю свою долю в проекте корпорации Fortress Minerals.

Ссылки 
 Project Overview

Появились в 2006 году
Месторождения золота Эквадора
2006 год в Эквадоре
Появились в XXI веке в Эквадоре